Машиностроителей — топоним:

 
 Площадь Машиностроителей в Уфе

См. также